Ле-Шатле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Ле-Шатле () — муніципалітет у Франції], у регіоні Центр, департамент Шер
 Ле-Шатле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура